Ernz heißen zwei Nebenflüsse der Sauer (zur Mosel) in Luxemburg; flussabwärts:

 Weiße Ernz, französisch Ernz blanche, luxemburgisch Wäiss Iernz, rechter Zufluss in Reisdorf, Kanton Diekirch
 Schwarze Ernz, französisch Ernz noire, luxemburgisch Schwaarz Iernz, rechter Zufluss in Grundhof, Gemeinden Berdorf und Beaufort, Kanton Echternach